M28, M 28, M.28 oder M-28 steht für:
 Messier 28, Kugelsternhaufen im Sternbild Schütze
 McLaren M28, Formel-1-Rennwagen von McLaren, eingesetzt in der Weltmeisterschaft 1979
 HMS M28, Monitor der M15-Klasse der Royal Navy

Flugzeuge:
 Messerschmitt M28, Postflugzeug der Bayerischen Flugzeugwerke AG
 Miles M.28 Mercury, Leichtflugzeug des britischen Herstellers Miles Aircraft
 PZL M28, Kurzstrecken-Transportflugzeug des polnischen Herstellers PZL Mielec

Straßen:
 M-28 (Michigan), State Highway in den Vereinigten Staaten
 M 28 (Ukraine), Fernstraße in der Ukraine

M28